Футбольная лига в сезоне 1997-98 — 100-й сезон Футбольной лиги Англии. Победителем Первого дивизиона стал Ноттингем Форест, Второго — Уотфорд, а Третьего — Ноттс Каунти.

Итоговые турнирные таблицы

Первый дивизион

Плей-офф

Второй дивизион

Плей-офф

Третий дивизион

Плей-офф

Ссылки 
 Футбольная лига 1997-98 на RSSSF.com

1997
Английский чемпионат
Английский чемпионат
Спорт в Великобритании в 1997 году
Спорт в Великобритании в 1998 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1997/1998